Едоардо Мортара () е италиански автомобилен състезател, роден на 12 януари 1987 г. в Женева, Швейциария. През 2017 г. се състезава във ДТМ с отбора на Мерцедес-AMG Моторспорт БВТ, Бланпен ГТ серии Ендюрънс къп с АККА АСП и АДАК ГТ Мастърс с БВТ Мюке Моторспорт. През сезон 2017/18 на Формула Е става пилот на Венчъри. Шампион във Формула 3 Евро серии през 2010 г., двукратен победител в Макао Гран При (2009, 2010 - първият пилот с две победи от 1980 г.), и трикратен в Макао ГТ Къп (2011-2013). Започва кариерата си с картинг състезания, участвал е още във Формула Рено, ГП2 и др. Освен италиански, притежава и френски и швейцарски паспорт.

Статистика 

Бележки:
  – Като гост пилот не участва в класирането.

Резултати във Формула Е

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт
 Статистика в driverdb.com

Мортара, Едоардо